Jürgen Melzer era o atual campeão, mas perdeu na primeira rodada para Igor Sijsling. Kei Nishikori conquistou o título, derrotando Feliciano López na final por 6–2, 6–3.

Cabeças de chave

 Marin Čilić (Quartas de final)
 Milos Raonic (Primeira rodada)
 John Isner (Primeira rodada)
 Sam Querrey ''(Segunda rodada)

<ol start=5>
  Kei Nishikori (Campeão)
<li>  Tommy Haas (Segunda rodada, desistiu devido a uma virose)
<li>  Alexandr Dolgopolov (Quartas de final)
<li>  Fernando Verdasco (Desistiu devido a uma lesão no pescoço)
</ol>

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Michael Russell (Qualificador, Lucky Loser)  Tim Smyczek (Primeira rodada)
  Philipp Petzschner (Primeira rodada)
  Matthew Ebden (Qualificador)

<ol start="5">
<li> Alex Bogomolov, Jr. (Qualificado)
<li> Vasek Pospisil ''(Primeira rodada)
<li> Illya Marchenko (Qualificado)
<li> Denis Kudla ''(Primeira rodada)
</ol>

Qualificados

  Donald Young
  Rhyne Williams

<li>  Alex Bogomolov, Jr.
<li>  Illya Marchenko

Lucky Loser

  Michael Russell

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S